Josef Quadflieg ist der Name folgender Personen:

* Josef Quadflieg (Religionspädagoge) (1924–2020), deutscher Religionspädagoge und Schriftsteller
 Josef Quadflieg (Schauspieler) (1933–2013), deutscher Schauspieler und Hörspielsprecher